Phoraspis  — род насекомых из семейства Blaberidae отряда тараканообразных. Ареал рода охватывает Бразилию и Суринам в Южной Америке.

Виды 
В роде Phoraspis 14 видов:
  — Бразилия;
  — Бразилия;
  — Бразилия;
  — Бразилия;
  — Бразилия;
  — Бразилия;
  — Бразилия;
  — Бразилия;
  — Бразилия;
  — Бразилия;
  — Бразилия;
  — Бразилия;
  — Бразилия, Суринам;
  — Бразилия.

Ссылки 
 Beccaloni, G. W. 2007. genus Phoraspis Serville, 1831. Blattodea Species File Online. Version 5.0/5.0.

Blaberidae
Насекомые Южной Америки
Роды таракановых